YWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Williams Harbour (Terranova e Labrador) (Canada)